Jagstbahn bezeichnet diese Eisenbahnstrecken entlang der Jagst:

 Obere Jagstbahn, Bahnstrecke Goldshöfe–Crailsheim
 Untere Jagstbahn, historische Bezeichnung für die Strecke Bad Friedrichshall Hbf–Osterburken, siehe Frankenbahn

Siehe auch:
 Jagsttalbahn, ehemalige Schmalspurbahn von Möckmühl nach Dörzbach